Alternativet (Denemarken), Deense politieke partij
Alternativet (Ljungby), Zweedse politieke partij in Ljungby
Alvesta Alternativet, Zweedse politieke partij in Alvesta

Ook zijn er Zweedse lokale partijen genaamd Alternativet in de gemeenten Älmhult, Bromölla, Jokkmokk en Markaryd.